Landesregierung Lechner bezeichnet mehrere Regierungen Salzburgs:
 Landesregierung Lechner I
 Landesregierung Lechner II 
 Landesregierung Lechner III
 Landesregierung Lechner IV